

Monarcas e nobres

Alemanha (Sacro Império Romano-Germânico) 
Henrique I da Germânia
Henrique II do Sacro Império Romano-Germânico
Henrique III do Sacro Império Romano-Germânico
Henrique IV do Sacro Império Romano-Germânico — Henrique IV (1050–1106) foi rei da Germânia desde 1099 e imperador do Sacro Império Romano-Germânico a partir de 1084, até abdicar, em 1105.
Henrique V do Sacro Império Romano-Germânico
Henrique VI do Sacro Império Romano-Germânico
Henrique VII do Sacro Império Romano-Germânico

Castela 
Henrique I de Castela
Henrique II de Castela
Henrique III de Castela
Henrique IV de Castela

Chipre 
Henrique I de Chipre
Henrique II de Chipre

França 
Henrique I de França
Henrique II de França
Henrique III de França
Henrique IV de França — Henrique de Bourbon (1553-1610), chamado o grande (Francês: le Grand), foi o primeiro rei de França, casa de Bourbon]e também rei de Navarra com o nome de Henrique III.

Inglaterra 
Henrique I de Inglaterra
Henrique II de Inglaterra
Henrique III de Inglaterra
Henrique IV de Inglaterra — Henrique IV (1367-1413) foi rei de Inglaterra entre 1399 e 1413, o primeiro da dinastia de Lancaster. Henrique era filho de João de Gant, Duque de Lancaster, e neto do rei Eduardo III de Inglaterra.
Henrique V de Inglaterra
Henrique VI de Inglaterra
Henrique VII de Inglaterra
Henrique VIII de Inglaterra — Henrique VIII Tudor (1491-1547) foi Rei de Inglaterra desde 1509 até sua morte.

Jerusalém 
 Henrique I de Jerusalém — o mesmo que Henrique II de Champanhe

Navarra 
Henrique I de Navarra
Henrique II de Navarra
Henrique III de Navarra — o mesmo que Henrique IV de França

Portugal 
Henrique de Borgonha, conde de Portucale — pai de D. Afonso Henriques, regeu o Condado Portucalense de 1096 até sua morte, em 1112.
Henrique Afonso, Infante de Portugal (1147) — D. Henrique de Portugal (1147-1157), foi o primeiro filho saído do casamento entre o primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques e D. Mafalda de Saboia.
Henrique, Duque de Viseu (1394-1460) — Duque de Viseu, conhecido como Infante D. Henrique, o Navegador.
Henrique I de Portugal (1512-1580) — Cardeal-Rei de Portugal.

Outros 
 Henrique Frade — Ex-futebolista brasileiro, que atuou pelo Flamengo e pela seleção.
 Henrique Pacheco Lima — Futebolista brasileiro, jogando atualmente no Cruzeiro.
 Henrique Adriano Buss — Futebolista brasileiro, jogando atualmente no Nápoles.
 Ricelly Henrique Tavares Reis — Cantor brasileiro, da dupla Henrique & Juliano.

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos